Rheniumoxid ist der Name mehrerer chemischer Verbindungen zwischen Rhenium und Sauerstoff:

 Rhenium(III)-oxid, Re2O3
 Rhenium(IV)-oxid, ReO2
 Rhenium(V)-oxid, Re2O5
 Rhenium(VI)-oxid, ReO3
 Rhenium(VII)-oxid, Re2O7